Везина:
 Везина, Жорж (1887–1926) — канадский хоккеист
 Везина, Франсуа Жозеф (1849—1924) — канадский композитор и дирижёр

 Везина Трофи — хоккейная награда голкиперам в честь Джорджа Везины